FTL ima više značenja.

 Talijum(I) fluorid,
 Fort Loderdejl